Cosmas – album di Damian Wilson del 1997
 Cosmas – forma latina del nome proprio di persona italiano Cosimo
 COSMAS – Corpora di lingua tedesca